Vision Thing — третий и последний альбом английской рок-группы The Sisters of Mercy,  вышедший в 1990 году на собственном лейбле группы Merciful Release (перед подписанием контракта с дистрибьютором EastWest).

Об альбоме 
Vision Thing был разработан автором текста песен и певцом Эндрю Элдритчем как атака на политику США (название альбома позаимствовано из цитаты Джоржа Буша).

Сам Элдритч оценил альбом как «хороший».

Список композиций 
Все песни написаны Эндрю Элдритчем, кроме указанных особо.
Все песни спродюсированы Эндрю Элдритчем, кроме «More», спродюсированной Стайнманом и Элдритчем.

 «Vision Thing» — 4:35
 «Ribbons» — 5:28
 «Detonation Boulevard» (Элдритч/Брун) — 3:49
 «Something Fast» — 4:37
 «When You Don’t See Me» (Элдритч/Брун) — 4:45
 «Doctor Jeep» (Элдритч/Брун) — 4:41
 «More» (Элдритч/Стайнман) — 8:22
 «I Was Wrong» — 6:03

Переиздание 2006 года 
Вместе с двумя предыдущими альбомами Vision Thing был переиздан в ноябре 2006 года с бонусными треками, приведёнными ниже:
 «You Could Be The One» — 4:01
 «When You Don’t See Me (remix)» — 4:43
 «Doctor Jeep (extended version)» — 8:59
 «Ribbons (live)» — 4:25
 «Something Fast (live)» — 3:02

Участники записи 
 Эндрю Элдритч — вокал, гитара
 Доктор Аваланч (драм-машина) — ударные
 Тим Бричено — гитара
 Андреас Брун — гитара
 Тони Джеймс — бас-гитара

Приглашённые музыканты
 Джон Перри — гитара
 Мэгги Рилли — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Sisters of Mercy
Альбомы готик-рока